Кэти Фезерстон (; род. 20 октября 1982 года) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Родилась в Техасе. Она училась в средней школе Джеймса Боуи в Арлингтоне, штате Техас и принимала участие в многочисленных драматических сценках на мероприятиях. Позже она училась в Южном методистском университете, где изучала актёрское мастерство. В 2005 году переехала в Лос-Анджелес.

Самой известной её ролью является в фильме «Паранормальное явление», который был впервые показан в 2007 году, но на экраны США он вышел в 2009 году. Также она сыграла ту же роль во второй, третьей, четвёртой и пятой частях франшизы.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки